Indukció: a tudományos ismeretszerzés egyik módszere, a megfigyelésekből és összegyűjtött adatokból leszűrt következtetés.
 Transzfinit indukció: matematikai módszer.
 Teljes indukció: matematikai bizonyítási módszer.
Mágneses indukció: fizikai mennyiség.
 Elektromágneses indukció: fizikai jelenség. (Mozgási indukció, Nyugalmi indukció, Önindukció.)
 indukció: mikrobiológiai folyamat, amelynek során az egyik sejtcsoport a vele kapcsolatban lévő másik sejtcsoport egyedfejlődési irányára és mértékére hatást gyakorol